Wincent steht für:

 Wincent (Unternehmen), schwedischer Hersteller von Schlagzeugzubehör
 Martin Wincent (* 1980), schwedischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Thérèse Wincent (* 1974), schwedische Sopranistin

Siehe auch:
 Vincent